Dit is een lijst van pianisten waarvan de achternaam van de pianist begint met een letter uit de reeks R tot en met Z.

Zie ook 
 Lijst van pianisten A-G
 Lijst van pianisten H-Q

 R